Pact met de duivel (christendom), overeenkomst met de duivel waarbij iemand zijn ziel verruilt voor bepaalde gunsten
 Pact met de duivel (roman)